Кеви́н Лала́нд (, ; 19 февраля 1987, Кингстон, Канада) — бывший канадский и белорусский хоккеист, вратарь. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Участник чемпионатов мира 2014 и 2015 годов в составе сборной Белоруссии. Вице-чемпион России сезона 2014/15 в составе московского ЦСКА.

Карьера 
Кевин Лаланд начал свою профессиональную карьеру в 2003 году. В 2005 году на драфте НХЛ он был выбран в 5 раунде под общим 128-м номером клубом «Калгари Флэймз». До 2010 года Кевин продолжал выступления в низших лигах североамериканского хоккея. В июле 2010 года Лаланд подписал контракт с чеховским «Витязем», в составе которого в сезоне 2010/11 провёл на площадке 45 матчей с коэффициентом надёжности 2.96.

26 июля 2011 года Кевин подписал двухсторонний контракт с минским «Динамо». 16 февраля 2012 года принял белорусское гражданство.

В феврале 2018 года, [sportnaviny.com/archives/54678 заявил о завершении игровой карьеры].

Статистика выступлений 

 Последнее обновление: 6 октября 2014 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Куод-Сити Флэймз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»